Алибер () — французская фамилия.

Известные носители:
 Алибер, Гастон (; 1878—1917) — французский фехтовальщик-шпажист, олимпийский чемпион.
 Алибер, Жан Луи Марк (; 1768—1837) — французский врач-дерматолог.
 Алибер, Иван Петрович (; 1820—1905) — французский и русский купец и промышленник, владелец графитового рудника в Саянах.